Го́льсен () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Даме-Шпревальд. Подчиняется управлению Гольсенер Ланд.  
  Занимает площадь 63,00 км². Официальный код  —  12 0 61 164.

Город подразделяется на 8 городских районов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга